Андреа Наведо () — американская телевизионная актриса.

Наведо родилась и выросла в Бронксе и окончила Университет штата Нью-Йорк в Олд Уэстбери. Она получила известность благодаря роли в дневной мыльной опере ABC «Одна жизнь, чтобы жить», где снималась с 1995 по 1997 год. Затем она присоединилась к мыльной опере CBS «Направляющий свет», где снималась в 1999—2000 годах. С 2001 по 2004 год у неё была второстепенная роль в сериале NBC «Закон и порядок», а в последующие годы она появлялась в «Закон и порядок: Преступное намерение», «Схватка» и «Голубая кровь».

У Наведо были второстепенные роли в «Как преуспеть в Америке», «Везунчик» и «Закон и порядок: Специальный корпус» в период между 2011-13 годами. В 2014 году она получила первую основную роль в прайм-тайм, в комедийном сериале The CW «Девственница Джейн», где Наведо играет мать заглавной героини.

Личная жизнь 
Андреа Наведо замужем и у неё есть двое детей, дочь Ава и сын Нико.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Олд-Уэстбери